Флаг муниципального образования «Лакедемо́новское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён  и 17 декабря 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6581.

Описание 
Флаг Лакедемоновского сельского поселения представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Лакедемоновского сельского поселения в синем, жёлтом, белом и красном цветах.

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле золотое волнисто выщербленное отвлечённое вверху стропило, сопровождаемое вверху по сторонам — двумя летящими серебряными голубями с червлёными глазами и клювами, внизу — золотым снопом пшеничных колосьев, перевязанным червлёной лентой».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Лакедемоновского сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Символика флага Лакедемоновского сельского поселения многозначна:

— литера «Л» (стропило) — название сельского поселения;

— основание — основано греком Алфераки (греческие цвета: бело-голубые), заселено, в основном, малороссами (украинские цвета — жёлто-голубые);

— владельцы — Алфераки — основатели и первые владельцы села Лакедемоновка. Взяты элементы родового герба (общий гербовник, ч. XVIII, № 67): цвета (лазурь, золото, серебро), зубчатое стропило, хлебный сноп, голуби.

К тому же, указанные цвета и фигуры в геральдике имеют своё глубокое символическое значение:

— голубой цвет (лазурь) — безупречность, благородство, водоём (море, река, лиман);

— жёлтый цвет (золото) — благополучие, богатство, величие, сельское хозяйство;

— белый цвет (серебро) — чистота, совершенство;

— стропило — стремление к совершенству, устройство комфортного и уютного дома (поселения);

— сноп — единство, земледелие, плодородие;

— голуби — божественная чистота, духовность, центр духовности (церковь села Лакедемоновка [1795 год] — одна из старейших церквей в регионе).

Примечания